Die Abkürzung VVT steht für:

 Vapeur Val-de-Travers, einen Museumseisenbahnverein im Kanton Neuenburg in der Schweiz
 Variable Valve Timing (VVT oder VVT-i), eine Motoreinstellung für Verbrennungsmotoren, siehe Nockenwellenverstellung 
 Verkehrsverbund Tirol, eine Koordinierungsstelle für den öffentlichen Verkehr im österreichischen Bundesland Tirol
 Vilniaus viešasis transportas, ein Verkehrsunternehmen in Vilnius
 Verlustverrechnungstopf, bei der Kapitalertragsteuer (Deutschland)
 Verschönerungsverein Tübingen, verdienstvoller, doch nicht mehr existierender Bürgerverein
 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, eine vorgeschriebene Auflistung aller Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten nach  DSGVO.

VVT